Иодид иридия(II) — неорганическое соединение,
соль иридия и иодистоводородной кислоты с формулой IrI,
порошок.

Получение 
 Разложение иодида иридия(III) при нагревании в токе иодоводорода:

Физические свойства 
Иодид иридия(II) образует порошок, 
нерастворимый в воде.

Литература 
 

иридия
Галогениды металлов